Wöhrmühle ist der Ortsname von:

 Wöhrmühle (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Wöhrmühle (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern
 Wöhrmühle (Erlangen), Weiler mit Mühle, Kraftwerk, Fabrik, Naturfreundehaus auf der Wöhrmühlinsel in Erlangen, Bayern